Recurs de cassació
 Tribunal de Cassació o un altre tribunal superior
 Cassació (música), composició instrumental a diverses parts pròpia del  als països germànics.